

Astronomia 
 Cratere Hadley – cratere lunare
 Cratere Hadley – cratere di Marte
 Meteorite Hadley Rille – meteorite scoperto sulla Luna
 Mons Hadley – massiccio dei Montes Apenninus, emisfero nord della Luna
 Mons Hadley Delta – struttura geologica della superficie della Luna
 Rima Hadley – struttura geologica della superficie della Luna

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Hadley – comune della contea di Hampshire, Massachusetts
 Hadley – township della contea di Lapeer, Michigan
 Hadley – città della contea di Murray, Minnesota
 Hadley – città della contea di Saratoga, New York
 South Hadley – comune della contea di Hampshire, Massachusetts

Persone 
 Adrian Hadley (1963) – rugbista e allenatore di rugby a 15 gallese
 Arthur Twining Hadley (1856-1930) – economista statunitense, figlio del grecista James Hadley
 DeSean Hadley (1977) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Felicity Rose Hadley Jones (1983) – attrice britannica
 George Hadley (1685-1768) – avvocato, fisico e meteorologo inglese
 Henry Hadley (1871-1937) – direttore d'orchestra e compositore statunitense
 James Hadley Chase, pseudonimo di Renè Brabazon Raymond (1906-1985) – scrittore britannico
 Jerry Hadley (1952-2007) – tenore statunitense
 John Hadley (1682-1744) – matematico britannico
 Tessa Hadley (1956) – scrittrice britannica
 Tony Hadley, propr. Anthony Patrick Hadley (1960) – cantante britannico
 Yves Hadley Desmarets (1979) – ex calciatore haitiano

Altro 
 Cella di Hadley, in meteorologia, tipo di circolazione atmosferica convettiva
 Remy Hadley, soprannominata Tredici – personaggio della serie televisiva statunitense Dr. House - Medical Division
 Tony Hadley – album dell'omonimo cantante britannico